Sturmflut 1976 steht für:
 Erste Januarflut 1976 an der Nordsee 2.–3. Januar, siehe Capella-Orkan
 Zweite Januarflut 1976 an der Nordsee 20.–22. Januar